«Липкие пальчики времени» () — независимый американский фантастический фильм о путешествиях во времени.

Сюжет 
Одним летним днём 1953 года жительница Нью-Йорка писательница Такер Хардинг, автор фантастических романов, отрывается от работы над своей очередной книгой «Липкие пальчики времени» и отправляется за кофе. Неожиданно для себя она оказывается в Нью-Йорке 1997 года, где сталкивается со странной женщиной Дрю, в руках которой потрёпанный роман «Липкие пальчики времени» и газетная заметка 44-летней давности о нераскрытом убийстве его автора — Такер Хардинг. Вскоре женщины выяснят, что существуют люди, которые в результате мутации под действием радиации, приобрели возможность спонтанно путешествовать во времени.

В ролях 
 Теруми Мэттьюз — Такер Хардинг
 Николь Зарэй — Дрю
 Белинда Беккер — Офелия
 Джеймс Урбаньяк — Айзек

Интересные факты 
 В фантастическом фильме «Липкие пальчики времени» отсутствуют какие-либо спецэффекты. Картина о путешествиях во времени снята всего лишь за четверть миллиона долларов.
 Фильм участвовал во внеконкурсных программах девяти международных кинофестивалей, включая престижные смотры в Венеции и Торонто.
 Прокат картины проходил в одном единственном кинотеатре в течение трёх месяцев. Ленте удалось собрать скромные .

См. также 
 «Жена путешественника во времени»
 «Детонатор»
 Лесбийские отношения в кинематографе

Ссылки 
  
  
  

Фантастические фильмы 1997 года
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы о путешествиях во времени
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы о писателях
Фантастические фильмы о писателях